Plagne (Górna Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Plagne (Ain) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy